Le tournoi Black Ball Squash Open 2019 est l'édition 2019 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 11 au 15 mars 2019 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Salma Youssef. 

Les huit meilleures joueuses du monde participent au tournoi.

Le premier tour voit l'élimination de Nicol David pour un de ses derniers tournois face à Joshna Chinappa qui confirme au second tour en battant Sarah-Jane Perry. Ce second tour voit également l’élimination surprise de Nour El Tayeb, finaliste des récents championnats du monde, par sa jeune compatriote Hania El Hammamy.

Joelle King est la seule joueuse non égyptienne des demi-finales et la finale oppose les têtes de séries  et .
Raneem El Weleily l'emporte face à la championne du monde Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport en Égypte en 2019
Squash en 2019
Sport en mars 2019